Якоб Лаговари (; 16 января 1846, Бухарест, Объединённое княжество Валахии и Молдавии — 7 февраля 1907, Париж, Франция) — румынский военачальник и государственный деятель, министр иностранных дел Королевства Румыния (1904-1907).

Биография 

В 1884 г. окончил Бухарестское военное офицерское училище, в 1870 г. — затем Парижский политехнический университет, в 1870 г. — Парижский Университет Сорбонна со степенью в области математики. Являлся профессором математики Бухарестского университета.

Оба его брата: Александр Лаговари и Ион Лаговари также занимали министерские должности в правительстве Королевства Румыния. 

Участник Войны за независимость (1877—1878) в качестве начальника оперативного отдела Генерального штаба. В 1887-1890 гг. - заместитель начальника, в течение одного исполнял обязанности начальника Генерального штаба.

В 1900 г. получил звание генерала и вышел в отставку с военной службы. Избирался депутатом и сенатором.

Входил в состав правительства. 
В 1891—1894 и 1899—1901 гг. — военный министр, с 1904 г. до конца жизни — министр иностранных дел Королевства Румыния.

Похоронен на кладбище Беллу-Бухарест.

Награды и звания 
Румынские:
 Командор ордена Звезды Румынии
 Офицер ордена Звезды Румынии с мечами
 Большой офицерский крест ордена Короны Румынии
 Крест «За переход через Дунай»
 медаль «Защитникам Независимости»
 медаль «Воинская доблесть»

Иностранные:
 Орден Святого Владимира с мечами и бантами (Россия)
 Большой крест ордена Святой Анны (Россия)
 Большой крест гессенского ордена Людвига с мечами
 Командорский крест ордена Святого Олафа с мечаи (Норвегия)
 Рыцарь королевского ордена Дома Гогенцоллернов (Пруссия)
 Офицер ордена Почётного легиона (Франция)
 Командор саксонского ордена Альбрехта
 Бельгийский орден Орден Леопольда I

Источники 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Iacob_Lahovary

Министры иностранных дел Румынии
Министры обороны Румынии